Леонид Васильевич Хо́ботов (, Речица, БССР, СССР) — белорусский художник.
Работает в области монументально-декоративной и станковой живописи.
Окончил Белорусский лицей искусств в 1970 г., Белорусский театрально-художественный институт в 1981 г. (отделение монументальной живописи). Учился у профессора Г. Х. Ващенко.
Член Союз художников СССР (с 1985 г.).
В 1986—2005 гг. — председатель творческого объединения «Немига-17».
В настоящее время заместитель председателя по выставочной деятельности Белорусского Союза Художников.
Обладатель Медали Франциска Скорины.
Автор художественного решения станции метро «Немига», живописных композиций «Долгий путь», «Приметы ночи», «Марина», «Отражение», «Преломление», «Побуждение» и многих других.

Работы находятся в собраниях 
 Национального художественного музея. Минск, Республика Беларусь;
 Государственной Третьяковской галерее (Москва, Россия);
 Министерства культуры Республики Беларусь и Российской Федерации;
 Фонды Белорусского Союза художников. Минск, Республика Беларусь;
 Музей изобразительного искусства (Сабадель, Испания).

А также частных коллекциях Беларуси, России, Франции, Испании, Канады, Израиля, Германии, США.

Выставки Леонида Хоботова (по годам)

Персональные 
 2011 — Персональная выставка живописи. Музей современного изобразительного искусства. (Минск, Республика Беларусь)
 1996 — Персональная выставка, Культурный центр «Альянс Франсез» (Сабадель, Испания).
 1996 — Персональная выставка, Галерея Марианны Гшессер (Бригслег, Австрия).
 1995 — Персональная выставка, Национальный художественный музей Республики Беларусь (Минск, Беларусь).
 1991 — Персональная выставка, Галерея Инге Мальтуса (Сабадель, Испания).

Групповые 
 2013 — Выставка «Линия жизни». Дворец Румянцевых и Паскевичей, (Гомель, Беларусь).
 2009 — Международная художественная выставка (Москва, Россия).
 2006 — «Arte Genova» — Международная выставка (Генуя, Италия).
 2005 — «La Biennale di Venezia». 51-я Международная выставка (Венеция, Италия).
 2005 — «Arte Padova» — Международная выставка (Падуя, Италия).
 2002 — Современные художники Беларуси. Музей современного изобразительного искусства (Минск, Беларусь).
 2002 — Галерея «Эспас Карден» (Париж, Франция).
 2002 — Выставка «Немига-17». Государственная Третьяковская галерея (Москва, Россия).
 2000 — Художественная выставка. Музей современного искусства (Минск, Беларусь).
 2000 — «Маятник Времени». Музей современного изобразительного искусства (Минск, Беларусь).
 2000 — Международный художественный салон ЦДХ (Москва, Россия).
 2000 — Галерея «Espas Albertin» (Брюссель, Бельгия).
 2000 — Выставка белорусского искусства (Вильнюс, Литва).
 2000 — Международная художественная выставка (Москва, Россия).
 2000 — Современные художники Беларуси. Музей современного искусства (Минск, Беларусь).
 2000 — Галерея «Espas Karden» (Париж, Франция).
 1998 — Выставка белорусских художников. Коммерцбанк (Гамбург, Германия).
 1997 — Галерея Коваленко (Эйндховен, Голландия).
 1997 — Выставка участников Первого международного пленэра им. Марка Шагала. Галерея «Жильбел» (Минск, Беларусь).
 1996 — Галерея Коваленко (Эйндховен, Голландия).
 1996 — Выставка белорусского искусства. Центральный выставочный зал (Вильнюс, Литва).
 1995 — Галерея Коваленко (Эйндховен, Голландия).
 1995 — Галерея «Эспас Альбертин» (Брюссель, Бельгия).
 1994 — Первый международный пленэр Марка Шагала (Витебск, Беларусь).
 1994 — «Немига-17». Международный образовательный центр ИББ (Минск, Беларусь).
 1994 — Выставка белорусского искусства. Дом Художника (Бонн, Германия).
 1993 — «Немига-17». Государственный художественный музей (Минск, Беларусь).
 1992 — Международный аукцион (Торонто, Канада).
 1991 — Биэнальная экспозиция (Даммари-Ле-Лис, Франция).
 1991 — Выставка «ИНСЕАД» (Фонтебло, Франция).
 1991 — Выставка в Культурном центре Андре Мальро (Орсэ, Франция).
 1991 — Касаль Пере Карт (Сабадель, Испания).
 1991 — Выставка белорусской живописи (Инсбрук, Австрия).
 1990 — Международный аукцион (Гданьск, Польша).
 1989 — Всесоюзный пленер живописи (Фрунзе, Киргизия).
 1989 — Всесоюзная выставка-конкурс живописи. ЦДХ (Москва, Россия).
 1988 — Международный пленэр живописи (Ужгород, Украина).

Публикации 
 Демихина Н. Леонид Хоботов о вечных ценностях. Газета Вечерний Гродно.
 Изофатова Е. Живописное преобразование реальности: картина «Сон» Леонида Хоботова.
 Изодокументы. Современное искусство Беларуси — 12 лучших [Изоматериал]. — [Б. м.] : Антон Веселов, [2012?]. — 104 с.
 Изодокументы. Немига [Изоматериал: выставка «Немига-17», 19 апреля по 30 мая 2000 г.: [комплект репродукций] Ирина Стальная, Николай Пограновский, Валерий Буйвол, Галляш Свирын; Белорусский союз художников. — [Минск : б. и., 2000]. — 1 обложка (7 отдельных л.)
  Под знаком любви [Видеозапись]. [Минск] : Белвидеоцентр, 1998.
  Khobotov, L. Paintings / Ed.:Mikkel Veum. — Oslo. — Minsk, 1995. — [29] p.

Ссылки 
 Встреча с художником Леонидом Хоботова в его творческой мастерской. Встреча посвящена выставке «Хоботов».
 Хоботов Леонид. Галерея «Крыга»
 Хоботов Леонид Васильевич. Беларт. Белорусский союз художников.
 Выставка живописи Леонида Хоботова. Музей современного изобразительного искусства / Минск
 Работа членов жюри «Красавик 2016» 15.04.2016. Хоботов Леонид Васильевич — заместитель Председателя Белорусского союза художников.
 otchyot-otkrytie-vystavki-anatoliya-timofeevicha-zajceva-otkrovenie-v-licah-i-veshhah Фотоотчёт. Открытие выставки Анатолия Тимофеевича Зайцева «Откровение в лицах и вещах». Во время открытия с торжественным словом выступили присутствующие.
 14 декабря 2011 г. в 17:00 в большом зале Музея современного изобразительного искусства откроется выставка живописи Леонида Хоботова.
 23 марта: этот день в истории Беларуси. Родились.
 Дайджесты. Анонсы. Даты
 Выставка «Шагал. Вне времени»: Отбор начался! Условия конкурса, состав жюри.
 В первый день весны стартует XVI Московский художественный салон. Список представителей союзов художников, приезжающих на Салон "ЦДХ-2013.
 Приз обладателю первой премии на конкурсе в рамках III Белорусской биеннале — персональная выставка в Москве.
 СОВРЕМЕННОЕ БЕЛОРУССКОЕ ИСКУССТВО ПОКАЖУТ НА ВЫСТАВКЕ В «БЕЛЭКСПО». Слово участникам и кураторам проектов.
 Маргарита Пухальская. 238 белорусских художников рвутся в Москву.
 Леонид Хоботов. Тематическая встреча «Искусство и Репрезентация Реальности».
 Выставка Леонида Хоботова проходит в Музее современного изобразительного искусства . По географии групповых выставок он успел обогнуть земной шар.

Примечания 

Художники XX века
Художники XXI века
Персоналии по алфавиту
Художники по алфавиту
Родившиеся в 1950 году
Художники Белоруссии
Художники СССР